Ballay steht für:

 Ballay, Gemeinde im Département Ardennes, Frankreich

Ballay ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Ballay (* 1954), französischer Politiker
 Jean-François Ballay (* 1958), französischer Wissensmanager und Gewerkschafter
 Noël Ballay (1847–1902), französischer Entdecker und Generalgouverneur